Champions League 2007 steht für:
 AFC Champions League 2007, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2007, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2007, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2007, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2006/07
 Champions League 2007/08
 Champions League